Натуральне число 1977
 1977 рік до нашої ери
 1977 рік нашої ери